Лу́ций Кальпу́рний Пизо́н Цезони́н (; умер после 90 года до н. э.) — римский политический деятель из плебейского рода Кальпурниев Пизонов, квестор 100 года до н. э. Во время Союзнической войны 91—88 годов до н. э., возможно, занимал преторскую должность.

Биография 
Отцом Луция Кальпурния был консул 112 года до н. э. того же имени. В 100 году до н. э. Цезонин-младший занимал должность квестора. Во время квестуры он чеканил совместно с коллегой, Квинтом Сервилием Цепионом, монеты для государственных закупок зерна. В 90 году до н. э. Луций руководил производством оружия для Союзнической войны (возможно, уже в должности претора). Существует предположение, что именно он внес законопроекты о создании двух новых триб и о награждении солдат за храбрость римским гражданством.

Семья 
Луций Кальпурний был женат на Кальвенции, дочери купца галльского происхождения из Плаценции. В этом браке родился сын того же имени, консул 58 года до н. э.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Кальпурнии Пизоны
Квесторы